

Significats comuns 
 Catalano : En italià, el que és rellevant per a Catalunya o els catalans
 Catalano : En italià, Llengua catalana - Llengua romànica

Geografia 
 Scoglio del Catalano - illot a l'oest de Sardenya

Onomàstic 
 Catalano - Cognom amb certa ocurrència a Itàlia

Gent 
 Nom
 Catalano dei Malavolti - religiós italià
 Català de Mònaco - senyor de Monaco
 Cognom
 Armand Catalano, actor estadounidenc, conegut com Guy Williams
Antonino Catalano - ciclista italià
 Biagio Catalano - Jugador i entrenador de futbol italià
Eduardo Catalano, arquitecte argentí.
 Felice Catalano di Melilli - diplomàtic italià
 Franco Catalano - historiador italià
 Giuseppe Catalano - botànic italià
 Giuseppe Catalano - futbolista i entrenador italià
Lidia Catalano, actriu argentina.
 Marcello Catalano - naturalista
 Massimo Catalano conegut com Max - músic italià, trompetista i personalitat televisiva
 Michele Catalano - Futbolista italià
 Monica Catalano - dibuixant italiana
 Nicola Catalano - jurista i magistrat italià
 Paolo Catalano - atleta italià
Pedro Catalano, futbolista argentí.

Pàgines de desambiguació